Velika nagrada San Marina 1986 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1986. Odvijala se je 27. aprila 1986.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 60
| 1:32:28,408
| 4
| 9
|-
! 2
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 60
| + 7,645 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 20
|  Gerhard Berger
| Benetton-BMW
| 59
| +1 krog
| 9
| 4
|-
! 4
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 59
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 2
|  Keke Rosberg
| McLaren-TAG
| 58
| Brez goriva
| 6
| 2
|-
! 6
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 58
| Brez goriva
| 16
| 1
|-
! 7
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 58
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 8
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 58
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 9
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 57
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 10
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 56
| Turbo
| 5
|  
|-
! Ods
| 21
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 52
| Brez goriva
| 26
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Renault
| 46
| Pnevmatika
| 8
|  
|-
! Ods
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Renault
| 41
| Prenos
| 22
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-BMW
| 39
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 38
| Zavore
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Christian Danner
| Osella-Alfa Romeo
| 31
| El. sistem
| 25
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alan Jones
| Lola-Ford
| 28
| Pregrevanje
| 21
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea de Cesaris
| Minardi-Motori Moderni
| 20
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 8
|  Elio de Angelis
| Brabham-BMW
| 19
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 14
| Prenos
| 14
|  
|-
! Ods
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 11
| Obesa
| 1
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 8
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 11
|  Johnny Dumfries
| Lotus-Renault
| 8
| Obesa
| 17
|  
|-
! Ods
| 29
|  Huub Rothengatter
| Zakspeed
| 7
| Turbo
| 24
|  
|-
! Ods
| 16
|  Patrick Tambay
| Lola-Ford
| 5
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 0
| Trčenje
| 18
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nelson Piquet 1'28.667

Formula 1 sezona 1986
1986